Jordaans basketbalteam (mannen)
 Jordaans basketbalteam (vrouwen)